Abramowiczowie herbu Abdank
 Abramowiczowie herbu Jastrzębiec